Фредди Вонг (; род. 13 сентября 1985 года) — американский кинорежиссёр, музыкант, киберспортсмен. Известен благодаря youtube каналам freddiew  и freddiew2 .

Биография 
Фредди Вонг учился в самой привилегированной школе Сиэтла Lakeside School, после окончания которой поступил в Университет Южной Калифорнии.

В июле 2007 году Вонг принял участие в World Series of Video Games в Далласе, где завоевал первый приз в соревновании по Guitar Hero 2 с песней Freezepop «Less Talk More Rokk».

Вонг и его партнер Лаач вместе учились в колледже при школе кинематографии и телевидения университета Южной Калифорнии. Вонг владеет и управляет продюсерской компанией Overcrank Media в Лос-Анджелесе, специализирующейся на художественных фильмах и интернет фильмах. В 2009 году был продюсером фильма «Медведь». Работал с различными актёрами Голливуда и разработчиками видеоигр.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии